Blücherbrücke steht für:

 Blücherbrücke (Wuppertal)
 Blücherbrücke in Kiel siehe Kiellinie (Kiel).
 Blücherbrücke in Flensburg-Mürwik. Zur Alten Blücherbrücke an der im Mai 1945 in Flensburg die Patria (Schiff, 1938) lag, siehe Sonwik. Zur Neuen Blücherbrücke in Flensburg siehe Bootshafen der Marineschule Mürwik.
 Blücherbrücke (Leipzig) über die Parthe